Rio Manuel Alves —  curso de água dos estados de Goiás e Tocantins
 Rio Manuel Alves (Santa Catarina) —  curso de água do estado de Santa Catarina

Desambiguação